Armo ima više značenja:
 Armo (Breša)
 Armo (Imperija)
 Armo (Mesina)
 Armo (Ređo di Kalabrija)